Jean Royère, poète français (1871-1956).
 Jean Royère, décorateur français (1902-1981).